Нелли Юрьевна Голубева (род. 23 января 1977, Овидиополь) — украинский правовед, доктор юридических наук — 2013, профессор — 2014, заведующий кафедрой гражданского процесса Национального университета «Одесская юридическая академия» — 2015, Член научно-консультативного совета при Верховном Суде Украины (по гражданско-правовой специализации) — 2016, Член редколлегии журнала «Часопис цивилистики», адвокат.

Биография 
Нелли Юрьевна Голубева родилась 23 января 1977 года в пгт Овидиополь Одесской области.

В 1992 году закончила 9 классов Овидиопольской СШ № 1 и поступила в Одесского медицинского училища № 2. Окончила обучение в 1996 году и получила специальность — фельдшер.
Трудовую деятельность начала с апреля 1996 года в должности медицинской сестры.

В сентябре 1997 г. поступила в Одесскую государственную юридическую академию на дневное отделение, факультет гражданского права и предпринимательства.

В июне 2002 года окончила Одесскую национальную юридическую академию, получила диплом с отличием по направлению подготовки «Правоведение» и получила квалификацию магистра права.

В июне 2002 года принята на должность государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения Государственной налоговой инспекции в Октябрьском районе г. Одессы.

В октябре 2002 года уволилась в связи с поступлением на дневное отделение аспирантуры ОНЮА.

22 октября 2005 года защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Обязательства из публичного обещания вознаграждения» и принята на должность ассистента кафедры гражданского права Одесской национальной юридической академии. В сентябре 2006 года переведена на должность доцента кафедры гражданского права Одесской национальной юридической академии. В июне 2008 года Министерством образования и науки Украины присвоено ученое звание: доцент кафедры гражданского права (03.07.2008, 12ДЦ 019424, 4/38-Д).

С сентября 2010 г. по август 2013 г. — докторант кафедры гражданского права Национального университета «Одесская юридическая академия». 11 октября 2013 года защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме «Обязательства в гражданском праве Украины: методологические основы правового регулирования».

С 1 сентября 2014 года — профессор кафедры гражданского права, с 9 февраля 2015 года — заведующий кафедрой гражданского процесса.

Основными научными направлениями деятельности являются вопросы и проблемы, связанные с обязательственным правом, правом собственности, наследственным и семейным правом, а также общетеоретические проблемы гражданского права и гражданско-процессуального права.

Автор более 130 научных и учебно-методических трудов, в том числе:
— соредактор 10 научно-практических комментариев нормативно-правовых актов ГПК, ГК, КАС, ЖК; принимала участие в написании комментариев к СК, ГК, ГПК, учебников и пособий по гражданского, семейного, жилищного права;
— соредактор 16 учебников, пособий, монографий (в том числе, получившие гриф Министерства образования Украины: Гражданское и семейное право Украины, 2009; Семейное право Украины, 2010; Гражданский процесс Украины, 2011).

Источники 
 http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/6F61F38F4489920CC2257ADB00324AE0 
 http://www.журнал-цивилистики.укр
 https://web.archive.org/web/20170203083252/http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=130%3A2010-11-05-16-51-38&catid=225%3A2016-01-24-11-42-12&Itemid=845&lang=uk

Выпускники Одесской юридической академии